M6 (NGC 6405, ou amas du Papillon) est un amas ouvert situé dans la constellation du Scorpion près de la queue du scorpion près des étoiles Shaula et Lesat. Il est à environ  du Système solaire et selon les deux publications les plus récentes citées par Simbad, il s'approche de nous à une vitesse de  ou à . En raison de sa forme, on lui donne de nom d'amas du Papillon.

Présentation 

Selon les dernières estimations, l'âge de cet amas est de  d'années et sa taille apparente est de 20', ce qui, compte tenu de la distance et grâce à un calcul simple, équivaut à une taille réelle d'.

Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme plus de 100 étoiles (lettre r) dont la concentration est moyenne (II) et dont les magnitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3).

Découverte 
Le premier astronome qui a enregistré son existence est Giovanni Battista Hodierna, mais la date exacte est inconnue, avant 1674 selon le professeur Seligman. Ses observations n'ont guère été reconnues avant les années 1980. Cependant, Robert Burnham, Jr. a émis l'hypothèse qu'au  Ptolémée aurait vu cet amas à l'œil nu ainsi que son voisin l'amas de Protémée (M7). Jean Philippe Loys de Cheseaux le redécouvrit en 1745-46 et il a été le premier à reconnaître que c'était un très bel amas d'étoile. Pour cette raison, certains lui attribuent sa découverte. Nicolas-Louis de Lacaille a inclus M6 dans son catalogue en 1751-52 sous la désignation Lac III.12. Charles Messier a inscrit celui-ci dans son catalogue sous la désignation M6 en 1764. William et John Herschel l'ont aussi observé le  (observation non plubiée) et le .

Distance et vitesse radiale 
L'évaluation de la distance de M6 a considérablement varié au cours des dernières années, d'environ . Mais récemment, grâce aux mesures plus précises de la parallaxe des étoiles de l'amas par le satellite Gaia, on a constaté que M6 est beaucoup plus près de nous, à environ . La distance indiquée sur Simbad varie entre 356 pc et 487 pc.

Les étoiles de M6 

D'après les données du catalogue Lynga, l'amas est composé de 331 étoiles.

L'étoile la plus brillante de l'amas est BM Scorpii (HD 160371), une supergéante jaune ou orange de type spectral K0-K3 Ib et semi-régulière SRD dont la magnitude apparente varie de 5,25 à 6,46. Une autre variable variable brillante de l'amas est V862 Scorpii (HD 160202). Elle est de type Gamma Cassiopeiae et sa magnitude varie de 6,63 à 6,76.

Les étoiles les plus chaudes sont bleues et de type spectral B4-B5. Burnham décrit ainsi les étoiles les plus brillantes de l'amas : une de magnitude (m = ) 6,17 de type K0-K3, deux m = 6,76 (B8), trois m = 7,18 (B5), quatre m = 7,26 (B4), cinq m = 7,27 (B8), six m = 7,88 (B9).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
  NGC 6405 sur le site du professeur C. Seligman

M006
6405, M6 (amas ouvert)
Constellation du Scorpion
Amas ouvert
Objet céleste découvert en 1826
Objet céleste découvert par Giovanni Battista Hodierna